25-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 27 февраля по 1 марта 1998 года во Дворце спорта имени Луиса Пуига в испанской Валенсии. В соревнованиях приняли участие 486 атлетов из 40 стран Европы. Было разыграно 26 комплектов медалей (по 13 у мужчин и женщин).

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 26 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 21 страны-участницы.

Ссылки 
 

1998
Февраль 1998 года
Март 1998 года
Спорт в Испании в 1998 году
лёгкая атлетика в помещении
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Чемпионаты Европы в Испании